В этой статье приведён список фронтов вооружённых сил РККА, которые имелись в Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) Вооружённых Сил СССР во время Второй мировой войны (1941—1945).

Фронт — это оперативно-стратегическое объединение вооружённых сил, создаваемое обычно с началом войны. Фронт предназначается для решения оперативно-стратегических задач на одном стратегическом или нескольких операционных направлениях континентального театра военных действий.

В годы Второй мировой войны фронт был важнейшим звеном в системе управления советских вооружённых сил. Как правило, в него входили несколько армий, а также, в зависимости от периода войны, различные механизированные, танковые, авиационные, артиллерийские и другие соединения. Стратегические операции обычно проводились силами нескольких (двух, трёх и даже четырёх) фронтов. До 90 % наступательных и оборонительных стратегических операций проведено с участием именно таких группировок войск. Фронтовые операции проводились силами одного фронта, иногда с привлечением части сил другого фронта.

В начале Великой Отечественной войны на советско-германском фронте было развёрнуто пять фронтов, в декабре 1941 года их насчитывалось восемь, к концу 1942 года — двенадцать, а в 1943 году их число достигло тринадцати. Эти изменения были связаны с расширением территории, охваченной боевыми действиями, и необходимостью разукрупнения группировок войск в интересах улучшения управления.

В зависимости от складывающейся стратегической обстановки отдельные фронтовые объединения расформировывались, другие создавались вновь, некоторые переименовывались. Например, 12 июля 1942 года было расформировано управление Юго-Западного фронта, а его войска вошли в состав созданного Сталинградского фронта. 7 августа 1942 года Сталинградский фронт был разделён на два: собственно Сталинградский и Юго-Восточный, но уже 10 августа 1942 года Сталинградский фронт, оставаясь под своим наименованием, был подчинён Юго-Восточному фронту. 28 сентября 1942 года Сталинградский фронт был переименован в Донской, а Юго-Восточный стал Сталинградским. Всего за время войны, не считая управлений фронтов ПВО, было создано 24 фронтовых управления.

Во второй половине 1943 года число фронтов стало уменьшаться. К концу Великой Отечественной войны их осталось восемь (Ленинградский, 1-й, 2-й и 3-й Белорусские, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские). Это было обусловлено и сокращением протяжённости линии фронта, и приобретением военачальниками опыта руководства более крупными по своему составу фронтовыми объединениями.

С точки зрения подчинённых войск, фронт никогда не имел постоянного состава на протяжении более или менее продолжительного времени, чего нельзя сказать о фронтовом управлении, содержавшемся по утверждённому штату. Управления фронтов в начале войны в основном разворачивались из управлений военных округов, а в дальнейшем могли формироваться на базе расформированных управлений, на основе полевых управлений армий или заново. Войска, подчинённые фронту, в зависимости от обстановки на театре военных действий могли быть изъяты и переданы на другой фронт или отправлены в резерв ВГК.

В таблице перечислены все управления фронтов, которые существовали во время войны, исключая управления фронтов ПВО.

Таблица

Обозначения в таблице 
 Знаком  обозначены управления фронтов, которые имелись в составе вооружённых сил на момент окончания Великой Отечественной войны (войны с Японией). Для них также указывается послевоенный преемник (если имеется).
 Знаком  обозначены переименованные управления фронтов, получившие в ходе организационно-штатных мероприятий другое название и в основном сохранившие личный состав.
 Знаком  обозначены управления фронтов, чей личный состав в большинстве своём был обращён на формирование управления другим фронтом (округом или иным соединением).
 Знаком  обозначены управления фронтов, которые были расформированы в ходе организационных мероприятий. Нередко на основе расформированного управления фронта формировалось новое управление.

Фронтовые управления

Белорусский фронт

1-й Белорусский фронт

2-й Белорусский фронт

3-й Белорусский фронт

Брянский фронт

Волховский фронт

Воронежский фронт

Донской фронт

Закавказский фронт

Западный фронт

Кавказский фронт

Калининский фронт

Карельский фронт

Крымский фронт

Курский фронт

Ленинградский фронт

Московская зона обороны

Московский резервный фронт

Орловский фронт

Прибалтийский фронт

1-й Прибалтийский фронт

2-й Прибалтийский фронт

3-й Прибалтийский фронт

Резервный фронт

Северный фронт

Северо-Западный фронт

Северо-Кавказский фронт

Сталинградский фронт

Степной фронт

1-й Украинский фронт

2-й Украинский фронт

3-й Украинский фронт

4-й Украинский фронт

Фронт Можайской линии обороны

Фронт резервных армий

Центральный фронт

Юго-Восточный фронт

Юго-Западный фронт

Южный фронт

1-й Дальневосточный фронт

2-й Дальневосточный фронт

Забайкальский фронт

Хронология

Ссылки 
 
 
 
 Фронты, флоты, армии, флотилии периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.: Справочник. — Жуковский; М.: Кучково поле, 2003. — 328 с.

Примечания 

Списки:СССР
 
Советские фронты
Списки:Великая Отечественная война